Román González (basketballer) (1978), Argentijns basketballer
 Román González (bokser) (1987), Nicaraguaans bokser